Saint-Junien ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Saint-Junien, Kleinstadt im Département Haute-Vienne, davon abgeleitet die Verwaltungseinheiten

Gemeinden:
 Saint-Junien-la-Bregère, Département Creuse
 Saint-Junien-les-Combes, Département Haute-Vienne

Kantone:
 Kanton Saint-Junien-Est
 Kanton Saint-Junien-Ouest

Siehe auch:
 St-Junien, ehemalige Stiftskirche in der Stadt Saint-Junien